Personaggio immaginario del romanzo La madre della primavera (La Mère du printemps) di Driss Chraïbi che descrive, in maniera romanzata, l'arrivo in Nordafrica degli arabi nel 679 e la reazione della tribù degli Ait Yafelman guidati dall'immaginario capo di nome Azwaw.